

Onomastica
Adalardo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Adalardo il Siniscalco
Adalardo di Parigi
Adalardo di Corbie
Adalardo di Verona

Pagine correlate
Adelardo